Georg von Rauch kan syfta på:

* Georg von Rauch (1904–1991), tysk historiker
 Georg von Rauch (1947–1971), tysk student och anarkist

Se även 
 George W. Rauch (1876–1940), amerikansk politiker
 Hans-Georg Rauch (1939–1993), tysk tecknare och grafiker